Heffer est un patronyme porté par :

 Eric Heffer (1922-991) politicien socialiste britannique;
 Obder Heffer (1860-1945), photographe canadien.